Glay puede referirse a:
 Glay, una comuna francesa ubicada en el departamento de Doubs;
 Glay, un grupo japonés de pop y rock.